Avenida Infante Dom Henrique (Lisboa) - em Portugal
 Avenida Infante Dom Henrique (Rio de Janeiro) - no Brasil
 Avenida do Infante (Funchal) - em Portugal
 Avenida do Infante Dom Henrique (Macau) - em Macau

Desambiguação